Russell County kan syfta på

USA
 Russell County, Alabama
 Russell County, Kansas
 Russell County, Kentucky
 Russell County, Virginia

Kanada
 Russell County, Ontario